Collegiata di Santa Croce –  Collegiata di Santa Croce in Stoccarda.
 Collegiata di Santa Croce –  Collegiata di Santa Croce in Breslavia.